Bataille de Fehmarn peut faire référence à :

 Bataille de Fehmarn, en 1644, pendant la guerre de Torstenson ;
 Bataille de Fehmarn, en 1677, pendant la guerre de Scanie.